Alexander Zverev a fost campionul en-titre, dar s-a retras din cauza unei accidentări la gleznă înainte de începerea turneului.

Borna Ćorić l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas cu scorul de 7–6(7–0), 6–2 pentru a câștiga titlul la simplu masculin la Cincinnati Masters 2022. A fost primul său titlu ATP Masters 1000 și primul său titlu din 2018. Clasat pe locul 152 mondial și intrând cu clasament protejat (PR) în turneu, Ćorić a devenit jucătorul clasat cel mai jos care a câștigat un turneu de nivel ATP 1000.

Patru foști campioni la Cincinnati au participat la turneu: Rafael Nadal, Marin Čilić, Daniil Medvedev și Grigor Dimitrov. 

Nadal și Medvedev au fost în competiție pentru clasamentul numărul 1 mondial ATP la începutul turneului. Medvedev va păstra prima poziție în clasament, după ce Nadal a fost eliminat în runda a doua.

Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Note

Legături externe
 Entry List
 Qualifying Draw
 Main Draw

2022
ATP Tour 2022